Linea E — linea della metropolitana di Buenos Aires
 Linea E – linea della metropolitana di Los Angeles
 Linea E — linea della metropolitana di Nagoya
 Linea E — linea della metropolitana di New York
 Linea E — linea della metropolitana di Tokyo
 Linea E (oggi U5) — linea della metropolitana di Berlino
 Linea E — linea difensiva tedesca in Italia nella seconda guerra mondiale